Олга Карађорђевић (Атина, 11. јун 1903 — Париз, 16. октобар 1997) рођена као принцеза Олга од Грчке и Данске била је унука грчког краља Ђорђа I и супруга кнеза Павла Карађорђевића.

Биографија 

Рођена је 11. јуна 1903. у Атини у дворцу Татој као најстарија ћерка принца Николе од Грчке, сина грчког краља Ђорђа I, и велике руске кнегиње Јелене Владимировне, унуке императора Александра II и сестре Кирила Владимировича каснијег претендента на руски престо.

Са кнезом Павлом Карађорђевићем се упознала у Лондону где је он, после Првог светског рата, успешно окончавао студије на Оксфорду и стекао диплому -{Master of Arts}-. Венчали су се у Београду, 22. октобра 1923. године.

Кнегиња Олга Карађорђевић је са кнезом Павлом имала троје деце:
 Сина кнеза Александра (1924—2016) 
 Сина кнеза Николу (1928—1954)
 Кћер кнегињу Јелисавету (1936)

Преминула је 16. октобра 1997. у Паризу и сахрањена поред мужа и сина Николе на гробљу Боа-де-Во у Лозани. Њени посмртни остаци су 28. септембра 2012. године ексхумирани и пренесени у Србију, a 6. октобра 2012. године сахрањени на Опленцу.

Рехабилитована је одлуком Вишег суда у Београду 2013. године.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 

 Биографија кнегиње Олге („27. март“)
 
 Катарина Оксенберг као кнегиња Олга

Рођени 1903.
Умрли 1997.
Олга
Грчка краљевска породица
Грци у Србији